Ektoplazma (biologia komórki)
 Ektoplazma (parapsychologia)